ТДБ — аббревиатура и сокращение:
 ТДБ — товарно-денежный баланс
 т. д. б. — сокращение: «так и должно быть»
 ТДБ — творчество душевнобольных

Примечания